Чижи — многозначный термин.
 Чижи́ — род птиц из семейства вьюрковых, отряда воробьинообразных. Основная форма единственного числа — чиж, уменьшительно-ласкательная — чижик.
 Иные значения:

Название населённых пунктов

Белоруссия 
 Чижи — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Чижи — село в Жирновском районе Волгоградской области.
 Чижи — село в Котельничском районе Кировской области.
 Чижи — село в Слободском районе Кировской области.
 Чижи — посёлок Залегощенском районе Орловской области.
 Чижи — посёлок в Селижаровском районе Тверской области.

Украина 
 Чижи — село в Лохвицком районе Полтавской области.

Другое 
 «Чижи» () — аэробатическая группа Королевских военно-воздушных сил Канады.
 Чижи — ненецкие национальные меховые чулки.

См. также